Dischizocera är ett släkte av tvåvingar. Dischizocera ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vapenflugor
Dischizocera